Littérature
 Bande à part est un roman de Jacques Perret paru en 1951, Prix Interallié.

 Cinéma
 Bande à part est un film de Jean-Luc Godard sorti en 1964 (en hommage auquel Quentin Tarantino a nommé sa société de production ).
 Bande à part est un court métrage français de Jackie Raynal sorti en 2001.

 Radio
 bandeapart.fm, émission et chaîne numérique de la Société Radio-Canada.

 Musique
 Bande à part est un album de Nouvelle Vague sorti en 2006.
 Bande à part, single du groupe breton Matmatah.
Presse
 Bande à Part (bande-a-part.fr) est un magazine de cinéma en ligne indépendant créé en 2013.